Рейс 201 может иметь следующие значения:
 Рейс 201 Copa Airlines
 Рейс 201 / 8 Imperial Airlines
 Рейс 201 South African Airways
 Рейс 201 Jahangir Siddiqui Air